Le Hong Kong Open 2001 est l'édition 2001 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 7 au . Le tournoi fait partie de la catégorie Super Series Platinum et il est doté de  de prix.

Le  mondial David Palmer remporte le titre en battant Thierry Lincou en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2001

Masculin 2001
Sport en Chine en 2001
2001 à Hong Kong
Sport en novembre 2001
PSA World Series 2001